Capra valdostana
 Valdostana pezzata nera
 Valdostana pezzata rossa
 Valdostana, ovvero Cotoletta alla valdostana

Pagine correlate 

 Valdostano